Balders hage kan avse:
 Balders hage, Stockholm – en park i Lärkstaden på Östermalm i Stockholms innerstad
 Balders hage, Göteborg – en plats inom nöjesparken Liseberg i Göteborg, tidigare Örgryte IS första idrottsplats
 ÖIS Supporterklubb Balders Hage – officiell supporterklubb till det svenska idrottssällskapet Örgryte IS
 Balders hage, Staffanstorp – en park belägen i centrala Staffanstorp, bland annat plats för en årlig motorshow